La saison 1934-1935 du Championnat d'Italie de football est la trente-cinquième édition du championnat italien de première division.  

Lors de cette saison, le Foot-Ball Club Juventus tente de conserver son titre de champion d'Italie face aux quinze meilleurs clubs italiens lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.
Les seize participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux quinze autres.

Le Foot-Ball Club Juventus, terminant en tête du classement au terme de la saison, conserve son titre et est sacré champion d'Italie pour la septième fois de son histoire.

Les 16 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points suivant :
 Victoire : 2 points.
 Match nul : 1 points.
 Défaite, forfait ou abandon du match : 0 point.

Pour départager les égalités (pour le titre ou la relégation), les équipes jouent une (ou plusieurs si elles sont plus de 2) rencontres d'appui sur terrain neutre. En cas de match nul, c'est l'équipe qui a la meilleure différence de buts au classement général qui est déclarée vainqueur. 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football

Liens externes 
  RSSSF

Championnat d'Italie de football
Championnat Italie Football 1934-1935 Serie A
Championnat Italie Football 1934-1935 Serie A
Italie
Italie